Guernsey era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale 0–3 contro Isola di Man.

Isole Cayman hanno battuto in finale 2–1  Minorca.

Teste di serie

 Isole Cayman
 Minorca

  Bermuda
  Isola di Man

Tabellone

Risultati

Primo turno

Jersey vs. Anglesey

Guernsey vs. Gibilterra

Gotland vs. Isole Åland

Saaremaa vs. Isola di Wight

Quarti di finale

Isole Cayman vs. Jersey

Isola di Man vs. Guernsey

Isole Åland vs. Bermuda

Saaremaa vs. Minorca

Semifinali

Isole Cayman vs. Isola di Man

Bermuda vs. Minorca

Finale per il bronzo

Isola di Man vs. Bermuda

Finale

Isole Cayman vs. Minorca

Note

Collegamenti esterni 
 

Tennis agli Island Games 2011